Валентин Ёсков Ёсков (; 5 июня 1998, Бургас, Болгария) — болгарский футболист, нападающий. В настоящее время принадлежит клубу ЦСКА 1948 (София) и выступает на правах аренды за клуб «Септември» (София).

Карьера

Клубная 
Родился в Бургасе. Футболом начал заниматься в школе местного «Черноморца». В возрасте 13 лет перешёл в «Черно море». В январе 2014 года привлекался к тренировкам с основным составом «моряков» тогдашним тренером команды — Георгием Ивановым.

В сезоне 2014/2015 Ёсков забил 28 голов в юношеском чемпионате Болгарии. Благодаря своим блестящим выступлениям в январе 2015 года находился на просмотре в итальянской «Роме».

В октябре 2015 года Валентин вновь стал тренироваться с взрослой командой и 23 октября дебютировал в основном составе в гостевом матче против «Левски», заменив на 83-й минуте встречи Тодора Паланкова. Спустя четыре дня Ёсков вышел в стартовом составе кубкового матча против клуба «Вихар» (Сторево). На 54-й минуте забил гол в ворота соперника. Итоговый счёт матча 5:0 в пользу моряков.

Международная 
В 2015 году принимал участие в домашнем чемпионате Европы до 17 лет. Сыграл во всех трёх матчах группового этапа

Статистика 
на 12 июня 2016

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Болгарии
Игроки ФК «Черно море»
Игроки ФК «Несебыр»
Игроки ФК «Черноморец» Балчик
Игроки ФК ЦСКА 1948
Игроки ФК «Этыр» (2013)
Игроки ФК «Спортист» Своге
Игроки ФК ЦСКА 1948 II
Игроки ФК «Септември» София